Örby kan syfta på:
 Örby, Västergötland – en del av centralorten Kinna i Marks kommun som varit kyrkby och tätort i Örby socken
 Örby socken – socken i Västergötland
 Örby-Skene församling – en församling i Marks och Bollebygds kontrakt i Göteborgs stift
 Örby kyrka – en kyrkobyggnad i Örby
 Örby-Skene distrikt – ett distrikt i Marks kommun och Västra Götalands län
 Örby, Stockholms kommun – en stadsdel i Söderort inom Stockholms kommun